Brest puede referirse a los siguientes lugares:

 Francia:
 Brest, ciudad capital del distrito homónimo.
 Distrito de Brest, distrito de la región de Bretaña.
 Bielorrusia:
 Brest (conocida anteriormente como Brest-Litovsk), ciudad de este Estado.
 Raión de Brest, distrito de la provincia de Brest.
 Brest, una de las seis provincias de Bielorrusia.
 Otros paísesː
 Brest, localidad de la municipalidad de Ig (Eslovenia).
 Břest, localidad de Chequia.
 Brześć Kujawski (en alemán, Brest), localidad de Polonia.
 Brest (Alemania), localidad de Alemania.

Además, puede hacer referencia a:
 Martin Brest (n. 1951), cineasta estadounidense.
 Stade Brestois 29, equipo de fútbol de Brest (Francia), conocido también por ese nombre.

Enlaces externos